Medikus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Kasimir Medikus
 Friedrich Casimir Medicus